Titanochampsa (que significa “crocodilo titânico”) é um gênero extinto de grande mesoeucrocodiliano da Formação Marilia Maastrichtiana do Brasil. Embora conhecido apenas a partir de um único teto craniano, o material mostra que Titanochampsa não era um membro de Notosuchia, que antes se acreditava serem os únicos crocodiliformes presentes nos estratos do Grupo Bauru.

Filogenia 
Duas análises filogenéticas, uma baseada em Martínez et al. 2018 e outro baseado em Ruiz et al. 2021, foram conduzidos, ambos recuperando Titanochampsa aninhado nas profundezas de Neosuchia, mais especificamente dentro de Eusuchia. Posteriormente, Fachini e seus colegas hesitam em atribuir Titanochampsa até mesmo a Neosuchia, em vez de apenas especificar sua classificação como mesoeucrocodiliano. Existem, no entanto, vários traços não sinapomórficos ligando o táxon aos Neosuchianos, como a mesa craniana retangular e a borda supratemporal plana.

Crocodilos pré-históricos
Répteis do Cretáceo